Herbert Huber (1931–2005) német botanikus
 Herbert Huber (1946–1970) olimpiai ezüstérmes (1968) osztrák alpesisíző